Privolžskij rajon 
 Privolžskij rajon, rajon di Kazan' 
 Privolžskij rajon, rajon dell'Oblast' di Astrachan'
 Privolžskij rajon, rajon dell'Oblast' di Ivanovo
 Privolžskij rajon, rajon dell'Oblast' di Samara